Er zijn meerdere personen onder de naam Rudolf II bekend:

 Rudolf II van Bourgondië (+937), koning van Bourgondië (912-937) en Italië (923-926)
 Rudolf II van Vexin (+943), graaf van Amiens en Vexin (926-941/943)
 Rudolf II van Haspinga, graaf van Haspinga (midden 10e eeuw)
 Rudolf II van Neuchâtel (+1167), heer van Neuchâtel (1099-1167)
 Rudolf II van Coevorden (1192-1230), burggraaf van Coevorden (1196-1230)
 Rudolf II van Habsburg (?-1232), graaf van Habsburg (1199-1232)
 Rudolf II van Thüringen (+1247), paltsgraaf van Thüringen (1216/1224-1247)
 Rudolf II van Coucy (1212-1250), heer van Coucy (1246-1250)
 Rudolf II van Eu (1214-1250), graaf van Eu (1246-1250)
 Rudolf II van Oostenrijk (1271-1290), hertog van Oostenrijk (1282-1283) en Zwaben (1283-1290)
 Rudolf II van Baden (+1295), co-markgraaf van Baden (1288-1295)
 Rudolf II van Baden-Sausenberg (+1352), markgraaf van Baden-Sausenberg (1313-1352)
 Rudolf II van de Palts (1306-1352) de Blinde, paltsgraaf aan de Rijn (1329-1353)
 Rudolf II van Saksen (1307-1370), keurvorst van Saksen-Wittenberg (1356-1370)
 Keizer Rudolf II (1552-1612), keizer van het Heilige Roomse Rijk (1575-1612)

Zie ook 
Rudolf (doorverwijspagina)